Дженкин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дженкин, Генри Чарльз Флеминг (1833—1885) — англо-шотландский инженер, экономист, преподаватель, филолог, критик, актёр, драматург и художник.
 Дженкин, Чарльз Патрик Флеминг (1926—2016) — британский политик, член Консервативной партии, министр в правительстве Эдварда Хита и Маргарет Тэтчер. См. также 
 Кошмар Дженкина — одно из принципиальных возражений против теории Дарвина.